Куп европских изазивача у рагбију 2009/10. (службени назив: 2009–10 European Challenge Cup) је било 14. издање овог другог по квалитету, европског клупског рагби такмичења. 

Учествовало је укупно 20 рагби клубова из Европе, који су били подељени у 5 група. На крају су Кардиф блузси освојили трофеј, пошто су у финалу у Марсеју победили Тулон.

Учесници 

 Олимпус Мадрид 
 Букурешт оукс 
 Овермах Парма 
 Петрарка Падова 
 Ровиго 
 Олимпик Рома 
 Конот рагби 
 Алби 
 Бајон 
 Бургоин 
 Монтаубан 
 Олимпик Кастр 
 Монтаубан 
 Монпеље (рагби јунион) 
 Расинг 92 
 Рагби клуб Тулон 
 Њукасл Фалконс 
 Лидс карниџ 
 Воспс 
 Њукасл Фалконс 
 Сараценс 
 Вустер вориорс

Групна фаза 

20 екипа подељено је у 5 група и играло се двокружно. 4 бода се добијало за победу и 2 бода за нерешено, а у завршницу такмичења пролазиле су само првопласиране екипе. Њима су се придружиле и 3 екипе из Купа шампиона. Један бонус бод се добијао за 4 или више постигнутих есеја на једној утакмици и један бонус бод за пораз мањи од 8 поена разлике. 

О повлашћеним екипама у жребу одлучивала је европска клупска рагби ранг листа. Групна фаза се играла од 8. октобра 2009., до 23. јануара 2010. 

После шест кола у нокаут фазу челинџ шампиона отишли су Бургоин, Конот, Тулон, Воспс и Њукасл.

Група 1 

Бургоин - Лидс 29-19

Букурешт - Овермах 21-9

Букурешт - Бургоин 19-21

Лидс - Овермах 32-13

Букурешт - Лидс 6-10

Овермах - Бургоин 14-9

Бургоин - Овермах 31-10

Лидс - Букурешт 47-0

Бургоин - Букурешт 33-15

Овермах - Лидс 16-38

Овермах - Букурешт 16-9

Лидс - Бургоин 9-18

Група 2 

Вустер - Монпеље 17-22

Конот - Олимпус 46-6

Монпеље - Конот 19-22

Олимпус - Вустер 5-38

Монпеље - Олимпус 57-24

Вустер - Конот 21-26

Конот - Вустер 19-7

Олимпус - Монпеље 6-42

Конот - Монпеље 20-10

Вустер - Олимпус 54-3

Монпеље - Вустер 8-3

Олимпус - Конот 0-66

Група 3 

 
Кастр - Тулон 17-33

Сараценс - Ровиго 36-12

Тулон - Сараценс 31-23

Ровиго - Кастр 11-76

Кастр - Сараценс 9-23

Тулон - Ровиго 73-3

Сараценс - Кастр 18-14

Ровиго - Тулон 7-30

Сараценс - Тулон 28-9

Кастр - Ровиго 47-0

Ровиго - Сараценс 8-56

Тулон - Кастр 42-10

Група 4 

Бајон - Олимпик Рома 61-3

Воспс - Расинг 18-13

Рома - Воспс 0-57

Расинг - Бајон 16-20

Воспс - Бајон 22-18 

Расинг - Рома 62-0

Бајон - Воспс 3-12

Рома - Расинг 3-53

Воспс - Рома 50-16

Бајон - Расинг 27-14

Расинг - Воспс 19-17

Рома - Бајон 6-55

Група 5 

Алби - Монтаубан 7-17

Петрарка - Њукасл 27-29

Монтаубан - Петрарка 27-10

Њукасл - Алби 45-3

Њукасл - Монтаубан 17-6

Петрарка - Алби 16-35

Монтаубан - Њукасл 24-19

Алби - Петрарка 38-16

Алби - Њукасл 14-16

Петрарка - Монтаубан 23-31

Монтаубан - Алби 27-20

Њукасл - Петрарка 20-3

Завршница такмичења 

Кардиф је на путу до финала надиграо Њукасл и Воспсе, а Тулон је елиминисао Скарлетсе и Конот. У финалу у Марсеју, Кардиф је победио Тулон и тако освојио Челинџ куп.

Финале

Стастика 

Највише поена

 Џими Гуперт 74, Њукасл

Највише есеја

 Том Варднел 10, Воспс

Референце 

Сезоне купа европских изазивача у рагбију
Рагби у 2009.
Рагби у 2010.